Popular steht für:

 Popular, amerikanische Fernsehserie
 El Popular, uruguayische Wochenzeitung
 Ford Popular, mehrere Automodelle von Ford
 Škoda Popular, tschechisches Automodell, 1937–1940

Siehe auch:

 Popularität